GFZ steht für:

 Deutsches GeoForschungsZentrum, Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum, nationales Forschungszentrum für Geowissenschaften
 Geschossflächenzahl (BauNVO, § 20), gibt das Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Vollgeschosse der baulichen Anlagen auf einem Grundstück zu der Fläche des Baugrundstücks an

Siehe auch:
 GFZ-1
 Stiftung GFZ

GFZ